Brosse, Brosses oder Brossé ist der Familienname folgender Personen:

 Charles de Brosses (1709–1777), französischer Jurist, Philologe und Enzyklopädist
 Claude de Brosse (1666–1750), General der Kavallerie, bevollmächtigter Minister und Gesandter bei der Generalstaaten
 Dirk Brossé (* 1960), belgischer Komponist und Dirigent
 Guy de La Brosse (1586–1641), französischer Arzt und Botaniker

 Louis Gabriel Brosse (1619–1686), französischer Benediktiner
 Pierre de la Brosse (auch de la Broce oder lat. Petrus de Brocia; † 1278), Kämmerer des Königs Philipp III. von Frankreich
 René de Brosse, Sohn Jens II., Graf von Penthièvre 1502–1525
 Salomon de Brosse (1571–1626), französischer Architekt
 Stéphane Brosse (1971–2012), französischer Skibergsteiger
 Jacques Brosse (1922–2008), französischer Philosoph, Autor und Naturschützer

Brosse bezeichnet auch:
 Brosse (Ay), einen Fluss in Frankreich, Region Normandie, Nebenfluss des Ay
 Brosse (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:

 La Brosse
 Burg Brosse
 Bross